Вангди-Пходранг:
 Вангди-Пходранг — город и административный центр дзонгхага Вангди-Пходранг в центральном Бутане.
 Вангди-Пходранг — дзонгхаг (административный округ) Бутана.
 Вангди-Пходранг — одна из девяти исторических провинций Бутана.